Pleurothyriella är ett släkte av svampar. Pleurothyriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurothyriella